«Дарвен» () — колишній професіональний англійський футбольний клуб з міста Дарвен, графство Ланкашир. Виступав у Футбольній лізі Англії.

Історія 
У клубі від початку розвивали насамперед регбі та крикет, а 1875 прийняли правила асоціації.

У жовтні 1878 «Дарвен» провів виставковий матч проти команди з міста Блекберн. Вже наступного року клуб з Дарвена вийшов до чвертьфіналу Кубка Англії.

У 1891 році «Дарвен» був обраний до футбольної ліги. Команда з Дарвена була одним із засновників Другого дивізіону Футбольної ліги.

Після вибування з Другого дивізіону «Дарвен» до сезону 1978–79 виступає в Лізі Ланкашира. 

З 1982 і до моменту розформування в 2009 році у Північно-Західній лізі.

Хронологія виступів у чемпіонатах

Відомі футболісти 
  Джо Сміт
  Вільям Таунлі

Посилання 
 Офіційний сайт (архів)  
 englishfootballstats  
 DARWEN  

Футбольні клуби Англії
Футбольні клуби, засновані 1870
Футбольні клуби, розформовані 2009